A Liga Insular do Santo Antão é o principal torneio de futebol de Porto Novo na ilha de Santo Antão em Cabo Verde. O campeonato é organizado de Associação Regional de Futebol de Zona Sul de Santo Antão. É gerenciada pela Federação Caboverdiana de Futebol.

O Associação Académica do Porto Novo é o maior vencedor do campeonato com 13 títulos.

Temporada atual
A edição de 2016-17 é composta por 7 clubes e serão disputadas 12 rodadas, em turno e returno, como na edição anterior.

Clubes
Associação Académica do Porto Novo
Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Fiorentina
Inter Futebol Clube de Porto Novo
Lagedos FC
Sanjoanense (Porto Novo)
Santo André
Sporting Clube do Porto Novo

Clubes não participado na temporada
Marítimo (Porto Novo)
Tarrafal FC de Monte Trigo

O início
Essa fase refere-se às competições que antecederam o Campeonato Insular do Santo Antão (Zona Sul ou Porto Novo)

Títulos
1997/98 : Associação Académica do Porto Novo
1998/99 : Marítimo (Porto Novo)
1999/00 : Associação Académica do Porto Novo
2002/03 : Associação Académica do Porto Novo
2003/04 : não houve
2004/05 : Associação Académica do Porto Novo
2005/06 : Sporting Clube do Porto Novo
2006/07 : Sporting Clube do Porto Novo
2007/08 : Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Fiorentina
2008/09 : Sporting Clube do Porto Novo
2009/10 : Marítimo (Porto Novo)
2010/11 : Académica Porto Novo
2011/12 : Académica Porto Novo
2012/13 : Académica Porto Novo
2013/14 : Académica Porto Novo
2014/15 : Académica Porto Novo
2015/16 : Académica Porto Novo
2016/17 : Académica Porto Novo
2017-18 : Académica Porto Novo
2018-19 : Académica Porto Novo

Títulos por clube

Temporadas por clube
Temporada de 2018-19

Ver tambêm
Taça do Porto Novo
Super Taça do Porto Novo
Torneio de Abertura do Porto Novo

Referěncias

Ligação externa
Liga Insular de Santo Antão (Zona Sul o Porto Novo)

Futebol de Cabo Verde
Liga Insular de Santo Antão (Zona Sul)
Porto Novo (concelho de Cabo Verde)
Desporte de Santo Antão (Cabo Verde)